Resistance з англійської перекладається як опір.
 Resistance — четвертий студійний альбом американської групи Winds of Plague.
 Resistance — пісня британського рок-гурту Muse, розміщеного на однойменному студійному альбомі.
 The Resistance — п'ятий студійний альбом британського рок-гурту Muse, випущений 14 вересня 2009 року.

Див. також 
 Відсіч (значення)